La  voit le FC Auch évoluer en groupe A, l’élite (40 clubs) du rugby français.

À l’intersaison, le stade du Moulias a été endommagé par les crues du 7 et 8 Juillet 1977.

Auch termine 25 club national ce qui en fait le dernier club qualifié pour les seizièmes de finale (les 7 autres clubs étant issus du groupe B).

À noter dans l’effectif cette année-là un certain Alejandro Iachetti, deuxième ligne futur international argentin.

La section féminine du club perd en finale du Championnat contre Toulouse Fémina Sports.

Les matchs de la saison 
Auch termine 5 d’une poule difficile (avec les 2 derniers champions de France) avec 24 points soit 5 victoires et 9 défaites.

Malgré ce bilan négatif, Auch est qualifié pour les seizièmes de finale où il est battu par Perpignan.

À domicile 
 Auch-Agen 6-39 : les Agenais du futur talonneur international Daniel Dubroca font une démonstration de jeu ouvert devant un public admiratif.
 Auch-Béziers 4-63 : c’est la plus lourdes défaite à domicile de l’histoire du club.
 Auch-Bègles 9-6
 Auch-Lourdes 9-16
 Auch-Le Creusot 25-4
 Auch-Vichy 8-9
 Auch-Tyrosse 31-12

À l’extérieur 
 Agen-Auch 52-4
 Béziers-Auch 42-14
 Bègles-Auch 35-19
 Lourdes-Auch 14-9
 Le Creusot-Auch 7-30
 Vichy-Auch 3-14
 Tyrosse-Auch 25-9

Seizièmes de finale 
Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Challenge du Manoir 
Auch termine 3 de son groupe de Challenge avec 12 points derrière Dax et Bayonne avec 3 victoires et 3 défaites et se qualifie pour les huitièmes de finale.

À domicile 
 Auch-Dax : défaite
 Auch-Bayonne : victoire 
 Auch-Angouleme : victoire

À l’extérieur 
 Dax-Auch : défaite
 Bayonne-Auch : défaite 
 Angoulême-Auch : victoire

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Le classement général, pour les qualifiés, est donc le suivant :  Béziers,  Dax,  Montferrand,  Perpignan,  Agen,  Narbonne,  Biarritz,  Lourdes,  Graulhet,  Pau,  Bayonne,  Romans,  Brive,  Toulouse,  Auch et  Toulon.

Phases finales 
Déjà battu deux fois par Dax en match de poule, Auch ne fut qu’en modeste adversaire des Landais en huitième de finale.

Tableau final

Effectif 
 Arrières : Jacques Brunel, Bouttier
 Ailiers : Michel Espié, Marc Coma, Philippe Dupuy
 Centres : Henri Cistacq, Jean-Philippe Cariat, Corya
 Ouvreurs : Philippe Montegut, Rivière
 Demis de mêlées : Jacques Fouroux, Jean-Philippe Briscadière
 Troisièmes lignes centre : Jean-Henri Riva, Auresan
 Troisièmes lignes aile : Maurice Dupey, Bonaldo, Jacques Gratton, Guy Marquillie
 Deuxièmes lignes : Roger Breil, Régis Vivent, Alejandro Iachetti
 Talonneurs : Marc Daroque, Bertolucci, Dalzovo
 Piliers : Laurent Encuenta, Michel Carreras, Jean-François Roma, Ventura

Repères 
Fin de carrière pour le talonneur Marc Daroque qui se reconvertira avec succès dans l’arbitrage.
Il arbitrera 12 ans dans l’élite (1985 à 1996) avant de raccrocher sur blessure.

Il aura l’honneur d’arbitrer 3 demi-finales de Championnat durant sa carrière :
 Toulon-Castres en 1992
 Castres-Toulon en 1993
 Toulouse-Bourgoin en 1995

Bibliographie

Notes et références 

1977-1978
Rugby à XV en 1977
Rugby à XV en 1978